Arquitectura: fortificació medieval per a ús militar. Vegeu castell
 Cultura popular: tipus de construcció humana habitual a Catalunya. Vegeu castells
 Nàutica: Vegeu castell (nàutica)
 Art: nom donat a un espectacle de focs d'artifici al País Valencià i una de les protagonistes de les Falles de València.
 Heràldica: figura molt freqüent en les armories dels Països Catalans que consisteix en la representació idealitzada d'un castell amb tres torres merletades, la del mig més alta; vegeu castell (heràldica)
 Toponímia: terme que apareix freqüentment en la toponímia dels Països Catalans, en poblacions caracteritzades tradicionalment per un castell; vegeu:
 es Castell, municipi de Menorca
 Castell-Platja d'Aro, municipi del Baix Empordà i Castell d'Aro, població d'aquest municipi
 Castell de Cabres, municipi del Baix Maestrat
 Castell de Castells, municipi de la Marina Alta
 el Castell de Guadalest, o simplement Guadalest, municipi de la Marina Baixa
 Castell de l'Areny, municipi del Berguedà
 Castell de Mur, municipi del Pallars Jussà
 Castell de Vernet, o simplement Castell, municipi del Conflent
 el Castell de Vilamalefa, municipi de l'Alt Millars
 Castell de Ferro, població de la província de Granada situat entre els municipis de Gualchos i Lújar.

Vegeu també 
 El Castell (desambiguació)
 Castells (desambiguació)
 Castells